Malzieu est un patronyme français relativement répandu. Il est partagé par :

 Mathias Malzieu (1974 — ) chanteur du groupe Dionysos,
 Julien Malzieu (1983 — ) joueur de rugby à XV

Voir aussi 
 Le Malzieu-Ville, commune française du département de la Lozère
 Le Malzieu-Forain, commune française du département de la Lozère
 Saint-Léger-du-Malzieu, commune française du département de la Lozère
Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France